Хиллерслебен () — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Бёрде в составе коммуны Вестхайде, подчиняющейся управлению Эльбе-Хайде.

Население составляет 808 человек (на 31 декабря 2008 года). Занимает площадь 15,25 км².

История 
В X веке был построен , а первое упоминание о поселении относится к XI веку.

До 1 января 2010 года, Хиллерслебен образовывал собственную коммуну, но после проведённых реформ, вместе с Борном и Нойенхофе вошёл в состав новой коммуны Вестхайде.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Хиллерслебен на сайте управления Эльбе-Хайде
 Неофициальный сайт Хиллерслебена

Города Саксонии-Анхальт